Red Bull Racing je moštvo Formule 1, ki dirka z avstrijsko licenco, medtem ko ima sedež v Veliki Britaniji. Je eno od dveh moštev Formule 1 v lasti avstrijskega podjetja Red Bull, poleg moštva AlphaTauri, ki dirka z italijansko licenco in je bilo prvotno znano kot Scuderia Toro Rosso. Red Bull Racing od začetka dirkanja v Formuli 1 v sezoni 2005 vodi Christian Horner.

Podjetje Red Bull je bilo v Formuli 1 prisotno že od sezone 1995, ko je podpisalo desetletno pogodbo kot sponzor moštva Sauber. Dietrich Mateschitz je pred sezono 2005 kupil premoženje propadlega moštva Jaguar Racing in si tako zagotovil mesto v prvenstvu Formule 1. Prvo sezono so nastopali z motorjem Cosworth ter dirkači Davidom Coulthardom, Christianom Klienom in Vitantoniem Liuzzijem ter dosegli sedmo mesto v prvenstvu s 34 točkami. 

V svoji drugi sezono 2006 so zamenjali dobavitelja motorja in dirkali Ferrarijevim motorjem, od dirkaške trojice pa je Robert Doornbos zamenjal Liuzzija kot nadomestni dirkač in dobil priložnost na zadnjih treh dirkah, ker je postalo na Veliki nagradi Italije že jasno, da bo Klien po koncu sezone zapustil moštvo. Na Veliki nagradi Monaka je veteran Coulthard osvojil do tedaj največji uspeh za Red Bull Racing, tretje mesto.

V naslednji sezono 2007 so dirkali z Renaultovimi motorji ter dirkaškim parom Coulthard in Mark Webber, moštvo pa je pred začetkom sezone okrepil tudi slavni konstruktor Adrian Newey (Njegovi dirkalniki so pred tem osvojili že šest naslovov prvaka - Mansell, Prost, Hill, Villeneuve in dva Häkkinen). Tudi zamenjava dobavitelja motorjev se je zgodila predvsem zaradi njegovih zahtev, saj naj bi se Renaultovi motorji bolj skladali z njegovimi zamislimi za dirkalnik v sezoni 2007. Po dveh sezonah s francoskim opremljevalcem s pnevmatikami Michelin, jih je čakal prehod na japonske pnevmatike Bridgestone, ki so jih morala od tedaj naprej uporabljala vsa moštva.

Po drugem mesto tako v konstruktorskem prvenstvu, kot tudi dirkaškem prvenstvu s Sebastianom Vettlom v , je moštvo v  osvojilo dvojno krono, konstruktorski naslov so si zagotovili na predzadnji dirki sezone za  z dvojno zmago, dirkaškega pa je Vettel osvojil z zmago na zadnji dirki sezone za  in postal najmlajši prvak v zgodovini Formule 1. Oba uspeha so ponovili tudi v sezonah ,  in .

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| RB1
|rowspan="4"| Cosworth TJ2005 3.0 V10
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| SMR
| ŠPA
| MON
| EU
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| BRA
| JAP
| KIT
|
|
!rowspan="4"| 34
!rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|-
|align="left"|  Christian Klien
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#ffffff;"| DNS
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#ffffff;"| DNS
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 5
|
|
|-
|align="left"|  Vitantonio Liuzzi
|
|
|
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| RB2
|rowspan="4"| Ferrari 056 2.4 V8
|rowspan="4"| 
|
| BAH
| MAL
| AVS
| SMR
| EU
| ŠPA
| MON
| VB
| KAN
| ZDA
| FRA
| NEM
| MAD
| TUR
| ITA
| KIT
| JAP
| BRA
|
|
|
!rowspan="4"| 16
!rowspan="4"| 7.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Christian Klien
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 11
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 12
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB3
|rowspan="3"| Renault RS27 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| ZDA
| FRA
| VB
| EU
| MAD
| TUR
| ITA
| BEL
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
|
!rowspan="3"| 24
!rowspan="3"| 5.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB4
|rowspan="3"| Renault RS27 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| BAH
| ŠPA
| TUR
| MON
| KAN
| FRA
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KIT
| BRA
|
|
|
!rowspan="3"| 29
!rowspan="3"| 7.
|-
|align="left"|  David Coulthard
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 18
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 13
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#cfcfff;"| 16
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 10
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#cfcfff;"| 14
|style="background:#cfcfff;"| 9
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB5
|rowspan="3"| Renault RS27 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| TUR
| VB
| NEM
| MAD
| EU
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| BRA
| ABU
|
|
|
|
|style="background:#dfdfdf;" rowspan="3"| 153.5
|style="background:#dfdfdf;" rowspan="3"| 2.
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#cfcfff;"| 12
|style="background:#dfffdf;"| 6‡
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#cfcfff;"| 9
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#cfcfff;"| 17
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#cfcfff;"| 13†
|style="background:#cfcfff;"| 15†
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB6
|rowspan="3"| Renault RS27-2010 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 498
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 1.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 15
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 8
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB7
|rowspan="3"| Renault RS27-2011 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| TUR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| BRA
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 650
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 1.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#EFCFFF;"|Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB8
|rowspan="3"| Renault RS27-2012 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| KOR
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 460
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 1.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffffbf;"|  1
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"|  4
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#cfcfff;"| 22†
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"|  1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 6
|
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#cfcfff;"| 11
|style="background:#ffffbf;"|  1
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 8
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#cfcfff;"| 20†
|style="background:#CFCFFF;"| 11
|style="background:#dfffdf;"| 9
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#EFCFFF;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 4
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB9
|rowspan="3"| Renault RS27-2013 2.4 V8
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| KOR
|| JAP
|| IND
|| ABU
|| ZDA
|| BRA
|
|
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 596
|rowspan="3" style="background:#ffffbf;"| 1.
|-
|align="left"|  Sebastian Vettel
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|style="background:#ffffbf;"| 1
|
|
|-
|align="left"|  Mark Webber
|style="background:#dfffdf;"| 6
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#dfffdf;"| 7
|style="background:#dfffdf;"| 4
|style="background:#dfffdf;"| 5
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#cfcfff;"| 15†
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#efcfff;"| Ret
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|style="background:#ffdf9f;"| 3
|style="background:#dfdfdf;"| 2
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB10
|rowspan="3"| Renault Energy F1-2014 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| BAH
|| KIT
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| BRA
|| ABU
|
|
|style="background:#dfdfdf;" rowspan="3"| 405
|style="background:#dfdfdf;" rowspan="3"| 2.
|-
| align="left"|  Sebastian Vettel
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 8
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#dfffdf;"| 8
|
|
|-
| align="left"|  Daniel Ricciardo
| style="background:#000000; color:white"| DSQ
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#dfffdf;"| 8
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 4
|
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB11
|rowspan="3"| Renault Energy F1-2015 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
|| AVS
|| MAL
|| KIT
|| BAH
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| AVT
|| VB
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| SIN
|| JAP
|| RUS
|| ZDA
|| MEH
|| BRA
|| ABU
|
|
!rowspan="3"| 187
!rowspan="3"| 4.
|-
| align="left"|  Daniel Ricciardo
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#dfffdf;"| 10
| style="background:#dfffdf;"| 9
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#cfcfff;"| 13
| style="background:#dfffdf;"| 10
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 8
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#cfcfff;"| 15
| style="background:#cfcfff;"| 15†
| style="background:#dfffdf;"| 10
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#cfcfff;"| 11
| style="background:#dfffdf;"| 6
|
|
|-
| align="left"|  Daniil Kvjat
| style="background:#ffffff;"| DNS
| style="background:#dfffdf;"| 9
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 9
| style="background:#dfffdf;"| 10
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 9
| style="background:#cfcfff;"| 12
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 10
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#cfcfff;"| 13
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 10
|
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| RB12
|rowspan="4"| TAG Heuer 1.6 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| RUS
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| AVT
| VB
| MAD
| NEM
| BEL
| ITA
| SIN
| MAL
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
|style="background:#dfdfdf;" rowspan="4"| 468
|style="background:#dfdfdf;" rowspan="4"| 2.
|-
| align="left"|  Daniel Ricciardo
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#cfcfff;"| 11
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 8
| style="background:#dfffdf;"| 5
|-
| align="left"|  Daniil Kvjat
| style="background:#ffffff;"| DNS
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#cfcfff;"| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="left"|  Max Verstappen
| 
| 
| 
| 
| style="background:#ffffbf;"| 1
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#dfffdf;"| 8
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfffdf;"| 5
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#cfcfff;"| 11
| style="background:#dfffdf;"| 7
| style="background:#dfffdf;"| 6
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#dfdfdf;"| 2
| style="background:#efcfff;"| Ret
| style="background:#dfffdf;"| 4
| style="background:#ffdf9f;"| 3
| style="background:#dfffdf;"| 4
|-
!rowspan="3"|
|rowspan="3"|RB13
|rowspan="3"|TAG Heuer 1.6 V6 t
|rowspan="3"|
|
|AVS
|KIT
|BAH
|RUS
|ŠPA
|MON
|KAN
|AZE
|AVT
|VB
|MAD
|BEL
|ITA
|SIN
|MAL
|JAP
|ZDA
|MEH
|BRA
|ABU
|
!style="background:#ffdf9f;" rowspan="3"|368
!style="background:#ffdf9f;" rowspan="3"|3.
|-
|align="left"|  Daniel Ricciardo
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#efcfff"|Ret
|
|-
|align="left"| Max Verstappen
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|10
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfffdf"|5
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| RB14
|rowspan="3"| TAG Heuer 1.6 V6 t
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| ZDA
| MEH
| BRA
| ABU
!style="background:#ffdf9f;" rowspan="3"|419
!style="background:#ffdf9f;" rowspan="3"|3.
|-
|align="left"| Daniel Ricciardo
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#dfffdf"|4
|-
|align="left"| Max Verstappen
|style="background:#dfffdf"|6
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfffdf"|9
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#cfcfff"|15†
|style="background:#dfffdf"|4
|style="background:#efcfff"|Ret
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#dfffdf"|5
|style="background:#ffdf9f"|3
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffffbf"|1
|style="background:#dfdfdf"|2
|style="background:#ffdf9f"|3
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| RB15
|rowspan="4"| Honda RA619H 1.6 V6 t
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| BAH
| KIT
| AZE
| ŠPA
| MON
| KAN
| FRA
| AVT
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| RUS
| JAP
| MEH
| ZDA
| BRA
| ABU
!style="background:#ffdf9f;" rowspan="4"| 417
!style="background:#ffdf9f;" rowspan="4"| 3.
|-
|align="left"| Pierre Gasly
|style="background:#cfcfff"| 11
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#dfffdf"| 10
|style="background:#dfffdf"| 7
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#cfcfff"| 14†
|style="background:#dfffdf"| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"| Alexander Albon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#cfcfff"| 14
|style="background:#dfffdf"| 6
|-
|align="left"| Max Verstappen
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#ffffbf"| 
|style="background:#dfffdf"| 5
|style="background:#ffffbf"| 
|style="background:#dfdfdf"| 
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 8
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#dfffdf"| 4
|style="background:#efcfff"| Ret
|style="background:#dfffdf"| 6
|style="background:#ffdf9f"| 3
|style="background:#ffffbf"| 
|style="background:#dfdfdf"| 2
|}

Zunanje povezave 

 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Red Bull
Športna moštva, ustanovljena leta 2005
Red Bull Racing